Jonas Bjerre er navnet på flere personer:
 Jonas Bjerre (sanger) (født 1976) – forsanger i den danske musikgruppe Mew
 Jonas Bjerre (skakspiller) (født 2004) – dansk skakspiller